Joachim von Bassewitz ist der Name folgender Personen:

* Joachim von Bassewitz (Landrat) (1537–1610), mecklenburgischer Landrat
 Joachim Adolph von Bassewitz (1859–1918), deutscher Konteradmiral
 Joachim Ludolf von Bassewitz (1721–1786), königlich polnischer und kursächsischer Geheimrat
 Joachim Lütke von Bassewitz (1656–1745), deutsch-schwedischer Offizier
 Joachim Otto von Bassewitz (1686–1733), Geheimer Rat, Kammerpräsident
 Joachim Otto Adolph von Bassewitz (1717–1791), dänischer Geheimrat